1999 Голяма награда на Испания е 29-о за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 30 май 1999 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Испания